«Інде́вор» (,  — «наснажене стремління») — назва кількох кораблів, географічних об'єктів та організацій.

Кораблі 
 «Індевор» — науково-дослідницьке судно Британського королівського флоту, яким командував Джеймс Кук.
 «Індевор» — назва кількох кораблів Королівського Новозеландського флоту.
 «Індевор» — британська яхта J-класу, збудована у 1934 році

Космічні апарати 
 «Індевор» — назва одного з американських космічних кораблів багаторазового використання («човників»);
 «Індевор» — словесна назва основного (командного) модуля космічного корабля Апполон-15;
 «Індевор» — назва кількох кораблів «Зоряного флоту» у різних серіях «Зоряного Походу»

Топонім 
Індевор () — назва кількох географічних об'єктів:
 Індевор — населений пункт у Пенсильванії, США;
 Індевор — село у Саскачевані, Канада;
 Індевор — місто у Вісконсині, США;
 Індевор — район округа Чагуанас, Тринідад і Тобаго;
 Індевор — річка у Далекому Північному Квінсленді, Австралія;
 Індевор — риф на північ від мису Скорботи, Квінсленд, Австралія;
 Індевор — протока між австралійським материком і островом Принца Уельського;
 Індевор — передгірний льодовик на острові Росса поблизу Антарктиди;
 Індевор — масив у Землі Вікторії, Антарктида;
 Індевор — кратер на Марсі.

Мистецтво 
 Індевор Морс — головний персонаж серії романів Коліна Декстера, а також серіалу Інспектор Морс (1987—2000).
 «Індевор» — серіал (2012 — дотепер), адаптований до персонажів романів Коліна Декстера.

Інше 
 Гідротермальні джерела «Індевор» — скупчення гідротермальних джерел на північному сході Тихого океану